Santa Rosa de Lima (Santa Catarina), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Santa Catarina
 Santa Rosa de Lima (Sergipe), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Sergipe
 Santa Rosa de Lima (El Salvador), een gemeente in het Salvadoraanse departement La Unión
 Santa Rosa de Lima (Guatemala), een gemeente in het Guatemalteekse departement Santa Rosa